Гран-при Абу-Даби 2019 года () — автогонка, двадцать первый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 29 ноября — 1 декабря на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, ОАЭ. Это был 21-й этап сезона 2019 и 11-й Гран-при Абу-Даби.

Сезон 2019 финишировал в первый день зимы. Четвёртый раз в истории и впервые с 1963 года гонка, входящая в зачёт чемпионата мира, проходила в декабре. История титула и четырёх лучших позиций в Кубке конструкторов была уже определена, но продолжалась принципиальная борьба за остальные места, в том числе за третье в личном зачёте между Ферстаппеном, Леклером и Феттелем.
 
Гонка в Абу-Даби стала последней под прежним названием для команды Toro Rosso — в 2020 году она стала называться Scuderia Alpha Tauri.

Шины 
Pirelli привезли в Абу-Даби самые мягкие шины — в роли Hard, Medium и Soft использовались составы С3, С4 и С5. Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Леклер и Албон, использовали Medium во второй части квалификации — и стартовали на этом составе, а Феттель выбрал другую стратегию и начинал гонку на Soft.

Свободные заезды 
Первую и вторую сессии пятничных свободных заездов выиграл Валттери Боттас. Лучшее время в субботней сессии показал Макс Ферстаппен.

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +26…25С, трасса +31…28С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|-
!colspan="8"|Стартовая решетка на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии 
  Валттери Боттас квалифицировался вторым, но получил штраф и стартовал только 20 из-за замены элементов силовой установки.

Гонка 
[[Файл:Formula One Standings 2019.png|thumb|right|250px|alt=|
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +24—26 °c, трасса +27—30 °c

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:39,283, поставлен на 53 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования 

† Льюис Хэмилтон заработал шестой большой шлем в карьере.

Комментарии 

  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Лэнс Стролл сошёл из за проблемы с тормозами после контакте на старте с Гасли.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Абу-Даби
Спорт в ОАЭ в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Ноябрь 2019 года
2019 год в ОАЭ